Rebolo - ferramenta abrasiva
 Francisco Rebolo - pintor brasileiro
 Tantã - instrumento de percussão, também conhecido como rebolo

Desambiguação